Ferrovia Roma-Viterbo può riferirsi a:

 Ferrovia Roma-Capranica-Viterbo, operata da Rete Ferroviaria Italiana
 Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, operata da ASTRAL